North Prairie ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 North Prairie (Minnesota)
 North Prairie (Texas)
 North Prairie (Wisconsin)
 North Prairie Township, North Dakota